Vitoux steht für:

 (20044) Vitoux, Asteroid des Hauptgürtels